André Malet peut désigner plusieurs personnes :
 André Malet (1862-1936), moine cistercien français
 André Malet (1920-1989), philosophe français